Ваилеа () — статистически обособленная местность в округе Мауи, штат Гавайи, США

История 
Название происходит от  —  — богини процесса создания каноэ.

Изначально являлось рыболовным поселением. Сообщество было создано в 1971 году. До 2010 года было частью статистически обособленной местности Ваилеа-Макена.

География 
Площадь составляет 27,8 кв. км, из которых суша — 19,3 кв. км, водная поверхность — 8,5 кв. км, т. е. 30,7 % всей площади.

Экономика 
Экономика региона основана на туристическом бизнесе. Основными работодателями являются отели.

Примечания

Ссылки 
 О Ваилеа на Викигиде 

Статистически обособленные местности округа Мауи, Гавайи